«Васи́л Ле́вски» () — мультиспортивный стадион в Софии, Болгария. Назван в честь болгарского национального героя, революционера Васила Левского.

История 
Стадион на 42 000 человек был открыт в 1953 году, подвергался реконструкции в 1966 и 2002 годах.

Современное состояние 
Вмещает 46 340 зрителей. На территории спортивного комплекса проходят соревнования по дзюдо, спортивной гимнастике, баскетболу, боксу, фехтованию, большому теннису и другим видам спорта.

Домашний стадион футбольной сборной Болгарии.

Ссылки 
 Страница стадиона на WorldStadiums.com 
 Страница стадиона на AllStadium.org

Футбольные стадионы Болгарии
Многофункциональные стадионы Болгарии
Стадионы Софии
Чемпионат Европы по баскетболу 1957
Появились в 1953 году в Болгарии
Объекты, названные в честь Васила Левского